Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Éric Prodon che ha battuto in finale Peter Luczak 64-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Luczak (finale)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Raemon Sluiter (semifinali)
 Simone Vagnozzi (primo turno)

 Tobias Clemens (primo turno)
 Jérémy Chardy (primo turno)
 Andis Juška (primo turno)
 Marko Tkalec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2007